Centurion je lahko:
 Centurion - rimska vojska
 Centurion, Južna Afrika
 HMS Centurion - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Centurion Park